Durazno steht für
 Departamento Durazno,  Departamento in Uruguay;
 Durazno (Uruguay), Stadt in Uruguay;
 Palacio Durazno, Uruguay
 El Durazno, Argentinien;
 El Durazno (Córdoba), Argentinien;
 Durazno, Argentinien